Нижны-Грабовец () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1357 году.

В селе есть римо-католический (изначально протестантский) костел с начала 16 века в стиле ренессанса, в 17-18 веках перестроен в стиле барокко и греко-католическая церковь сошествия Святого Духа с 1825 года, с 1986 года национальная культурная достопримечательность.

Население 
В селе проживает 1623 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 94,05 %,
 цыгане — 4,66 %,
 русины — 0,37 %.
 чехи — 0,25 %,
 украинцы — 0,06 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 72,72 %,
 греко-католики — 20,17 %,
 протестанты — 1,47 %,
 православные — 0,55 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 4,53 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии